Left Behind:

 «Залишені» (2014) () — американський апокаліптичний трилер Ніколаса Кейджа
 «Left Behind» (2001) — пісня\сингл гурту «Slipknot» з альбому «Iowa»
 «Left Behind» — дев’ятнадцята серія двадцять дев’ятого сезону мультсеріалу «Сімпсони».